Нина Александровна Рабухина (1930 — 2011) — советский и российский учёный-рентгенолог, доктор медицинских наук (1967), профессор (1991). Заслуженный врач Российской Федерации (2006).

Биография 
Родилась 27 июля 1930 года в городе Харькове в семье профессора Александра Ефимовича Рабухина (1899—1979).

В 1953 году закончила Второй Московский медицинский институт, после окончания была рекомендована в аспирантуру, но по семейным обстоятельствам уехала в Азербайджанскую ССР — работала врачом-рентгенологом Азербайджанского противотуберкулёзного диспансера. В 1954 году училась в клинической ординатуре на кафедре рентгенологии Бакинского института усовершенствования врачей.

С 1956 по 1959 году обучалась в аспирантуре 3-й ММИ на кафедре рентгенологии и радиологии, после чего защитила кандидатскую диссертацию на тему «Томография височно-челюстного сустава и её клиническое значение».

С 1959 по 1963 годы — научный сотрудник Московского НИИ рентгенорадиологии МЗ РСФСР. С 1963 по 1969 годы и с 1985 по 2006 годы — руководитель рентгенологического отделения, с 2006 года — консультант ЦНИИ стоматологии МЗ СССР. С 1969 по 1973 годы — руководитель рентгенодиагностического отделения Московского НИИ рентгенорадиологии МЗ РСФСР. С 1973 по 1985 годы — руководитель рентгенологической службы и заведующий отделением Центральной клинической больницы Четвёртого Главного управления МЗ РСФСР.

В 1967 году защитила докторскую диссертацию. В 1991 году ей было присвоено звание — профессора.

Одновременно с научной и клинической деятельностью Н. А. Рабухина вела курсы челюстно-лицевой рентгенологии в РМАПО. Основные научные труды Н. А. Рабухиной посвящены челюстно-лицевой рентгенологии, рентгенодиагностике заболеваний височно-челюстного сустава, особенностям рентгеноскиалогической картины заболеваний пародонта, кариеса зубов, травм, врождённой и приобретённой деформаций лицевого скелета, гастроэнтерологической рентгенодиагностике, проблемам эффективного использования фармакологических препаратов при рентгенодиагностике патологии желудочно-кишечного тракта. Н. А. Рабухина разработала методику двойного контрастирования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, позволяющую выявить полипы и злокачественные опухоли небольших размеров. Н. А. Рабухина исследовала диагностические возможности линейной зонографии органов грудной клетки, позвоночника, почек, верхнечелюстных пазух.

Н. А. Рабухина была основоположником рентгенологической школы в области челюстно-лицевой хирургии. Заложила научные и организационные основы широкого применения рентгенологических методов в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Умерла 7 ноября 2011 года в Москве. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Донском кладбище.

Награды

Звания 
 Заслуженный врач Российской Федерации (2006)

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия: в 2 т. / принимали участие : И. Л. Беленький и др. - : Москвоведение, Т. 1, кн. 4: Лица Москвы: Р-Т. — 2012 г. — 694 с. — ISBN 978-5-7853-1503-7

Выпускники РГМУ
Преподаватели РМАПО
Сотрудники Российского научного центра рентгенорадиологии
Похороненные на Донском кладбище